Preusmjeri Nacrt:Razarači klase 055